Struye ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Struye de Swielande (1947–2015), belgischer Diplomat
 Paul Struye (1896–1974), belgischer Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer, Politiker (CVP), (PSC)